Blangy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Blangy-sur-Ternoise, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Blangy-sur-Bresle, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Blangy-sous-Poix, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Blangy-le-Château, departementet Calvados i regionen Normandie,